Crivella ist der Name von:
 Marcelo Crivella (* 1957), brasilianischer Politiker des Partido Republicano Brasileiro, Bischof der Igreja Universal do Reino de Deus und aktueller Stadtpräfekt von Rio de Janeiro
 Jonas Crivella (* 1988), brasilianischer Wasserpolospieler